Маги мо бити:

 
 Маги (Виченца), насеље у округу Виченца, Италија
 Маги (Мисисипи), град у савезној држави Мисисипи, Сједињене Америчке Државе

Види још 

 Маг (вишезначна одредница)